geografie
 Mariano Comense, kortweg Mariano, stad in de Italiaanse provincie Como

 personen
 Brian Mariano, Nederlandse atleet (1985)
 Luis Mariano, een Baskische zanger van Spaanse nationaliteit (1914-1970)
 Mariano Díaz, Spaans voetballer (1993), ook bekend als Mariano
 Mariano Ferreira Filho, Braziliaans voetballer (1986), ook bekend als Mariano
 Mariano Hoyas, voormalig Spaans voetballer (1970), ook bekend als Mariano

Zie ook

 Mariano Bombarda, voormalig Spaans voetballer (1972)
 Mariano Cordovani, Italiaans dominicaan, theoloog en thomist (1883-1950)
 Mariano de Osorio, Spaans generaal en gouverneur van Chili (1777–1819)
 Mariano Escobedo, Mexicaans generaal (1826-1902)
 Mariano González Maroto, Spaans voetballer (1984)
 Mariano Martínez, Frans voormalig wielrenner (1948)
 Mariano Rajoy Brey, Voormalig premier van Spanje (1955)
 Mariano Rivera, voormalig Panamees honkballer (1969)
 Mariano Rivera Paz, eerste president van Guatemala (1804-1849)